Argument (iz  latinskog  argumentum =  „dokaz, razlog“) stoji za: 

 argument, u logici, obrazložavanje izjave (zaključak) kroz druge izjave
 argument (jezikoslovlje), u gramatici, jedan izraz, koji je potpunjava predikat

Matematika:
 pojam za određenu vrijednost funkcije je, vidi funkcija (matematika), funkcija (programiranje), parametar (informatika) 
 Kut, kojega kompleksni broj s pozitivnom realnom osi uključuje